Плосковский сельсовет (сельский совет) — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

Белоруссия 

 Плосковский сельсовет — Витебская область, Толочинский район.

Россия 

 Плосковский сельсовет — Алтайский край, Третьяковский район.
 Плосковский сельсовет — Белгородская область, Корочанский район.
 Плосковский сельсовет — Вологодская область, Бабаевский район.
 Плосковский сельсовет — Вологодская область, Грязовецкий район.
 Плосковский сельсовет — Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район.
 Плосковский сельсовет — Калужская область, Юхновский район.
 Плосковский сельсовет — Курганская область, Лебяжьевский район.
 Плосковский сельсовет — Курская область, Солнцевский район.
 Плосковский сельсовет — Московская область, Шаховской район. Упразднён в 1954.
 Плосковский сельсовет — Орловская область, Дмитровский район.
 Плосковский сельсовет — Смоленская область, Велижский район.

Украина 

Плосковский сельский совет ()

Винницкая область 
 Плосковский сельский совет — Мурованокуриловецкий район.

Житомирская область 
 Плосковский сельский совет — Ружинский район.

Закарпатская область 
 Плосковский сельский совет — Свалявский район.

Киевская область 
 Плосковский сельский совет — Броварский район.
 Плосковский сельский совет — Таращанский район.

Одесская область 
 Плосковский сельский совет — Балтский район.

Полтавская область 
 Плосковский сельский совет — Решетиловский район.

Ровненская область 
 Плосковский сельский совет — Дубенский район.
 Плосковский сельский совет — Острожский район.

Тернопольская область 
 Плосковский сельский совет — Кременецкий район.

Черниговская область 
 Плосковский сельский совет — Носовский район.

Черновицкая область 
 Плосковский сельский совет — Путильский район.